Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 260001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 marca 2004 do 27 września 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

260001-260100

260101-260200

260201-260300

260301-260400

260401-260500

260501-260600

260601-260700

260701-260800

260801-260900

260901-261000

Przypisy 

Lista planetoid 260001-261000